Röteln steht für
 die Röteln, Infektionskrankheit
 siehe dazu auch Rötelnembryofetopathie
 die Landvögte zu Röteln (oder Rötteln)
 das Schloss Röteln, siehe Burg Rotwasserstelz

Siehe auch:

 Rötteln
 Rötel
 Wohnplatz Rötlen (früher auch Oberamt; alte Schreibweise auch Rötheln) auf der Gemarkung Röhlingen (Stadtteil von Ellwangen (Jagst)) mit abgegangenem Schloss